Гран-при Венгрии 1995 года — десятый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1995 года. Прошёл на трассе Хунгароринг в Будапеште, Венгрия. Соревнования состоялись 13 августа 1995 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Деймон Хилл 1:20,247
 После вылета с трассы Таки Иноуэ получил лёгкие травмы из-за того, что был сбит с ног спешившим к нему на помощь медицинским автомобилем.

Ссылки 
 
 
 
 Статистика гонки на сайте статистики турниров ФИА
 Статья о гонке на f1news.ru

Гран-при Венгрии